Cachorros kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Playa Cachorros, platå, 
 Cachorros (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar